Soubeyrand ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Soubeyrand (1957–2022), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Sandrine Soubeyrand (* 1973), französische Fußballerin

Siehe auch:
 Soubeyran